Zack e Cody al Grand Hotel  – serie televisiva con protagonisti due gemelli
Zack e Cody sul ponte di comando  – serie televisiva spin-off della precedente
Zack & Cody - Il film  – film Disney per la televisione prodotto nel 2011 
Zack Martin  – personaggio protagonista delle due serie
Cody Martin  – personaggio protagonista delle due serie